Les sept mers, en anglais ;

Musique 
 Seven Seas (album)
 Seven Seas (chanson)
 Seven Seas of Rhye (chanson)
  (chanson)

Entreprises 
 
 Seven Seas Entertainment

Divers 
 
 Seven Seas, navire poseur de canalisations de Subsea 7
 Seven Seas, yacht de 2010, du cinéaste américain Steven Spielberg.

Littérature